Smer (1949–1990) regionális politikai napilap Csehszlovákiában (Besztercebánya)
 Irány – Szlovák Szociáldemokrácia (szlovákul Smer – sociálna demokracia), politikai párt Szlovákiában